Johan de Liefde - een viceadmiraal.
 Johan de Liefde - een uitgever.